Име Владимир Поповић може означавати више особа:

 Владимир Поповић (1876—1947), архитекта.
 Владимир Поповић (1884—1928), црногорски правник.
 Владимир Поповић (1911—1999), оперски певач.
 Владимир Поповић (1914—1972), друштвено-политички радник СФРЈ и народни херој.
 Владимир Поповић (1935—1981), црногорски и југословенски глумац.
 Владимир Поповић (1935—2020), бивши југословенски фудбалер.
 Владимир Поповић (1958), шеф Бироа за комуникације у Влади Зорана Ђинђића.
 Владимир Поповић (1969), драмски писац и уредник Драмског програма Радио Београда.